KFAS steht für:

KFAS (Hörfunksender), ehemaliger Hörfunksender aus Casa Grande, Arizona
Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences

Abkürzung